nimfajon (nimfeum) – rodzaj starożytnej fontanny
 Nimfajon – nimfajon na terenie starożytnej Olimpii
 Nimfajon – starożytne miasto greckie na Krymie
 Nimfajon – starożytne miasto greckie w Azji Mniejszej.